John Crichton-Stuart, II marchese di Bute (1793-1848) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, III marchese di Bute (1847-1900) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, IV marchese di Bute (1881-1947) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, V marchese di Bute (1907-1956) – nobile britannico
 John Colum Crichton-Stuart, noto come Johnny Dumfries – ex pilota automobilistico britannico di Formula 1